|-
| 9801 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9802 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9803 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9804 - || 1997 NU || 1 iulie 1997 ||  || E. O. Ofek
|-
| 9805 || 1997 NZ || 1 iulie 1997 ||  || 
|-
| 9806 ||  || 10 iulie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 9807 - ||  || 27 septembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9808 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9809 Jimdarwin ||  || 13 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 9810 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9811 Cavadore || 1998 ST || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 9812 Danco ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9813 Rozgaj ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 9814 Ivobenko ||  || 23 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 9815 Mariakirch || 2079 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9816 von Matt || 2643 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9817 Thersander || 6540 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9818 Eurymachos || 6591 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9819 Sangerhausen || 2172 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9820 Hempel || 3064 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9821 Gitakresáková || 4033 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9822 Hajduková || 4114 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9823 Annantalová || 4271 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9824 Marylea || 3033 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9825 Oetken || 1214 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9826 Ehrenfreund || 2114 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9827 - ||  || 8 octombrie 1958 ||  || LONEOS
|-
| 9828 Antimachos || 1973 SS || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9829 Murillo ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9830 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9831 Simongreen || 1979 QZ || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 9832 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9833 Rilke ||  || 21 februarie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 9834 Kirsanov ||  || 14 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 9835 - || 1984 UD || 17 octombrie 1984 || Kleť || 
|-
| 9836 Aarseth || 1985 TU || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9837 Jerryhorow ||  || 12 ianuarie 1986 || Anderson Mesa || I. K. Horowitz
|-
| 9838 Falz-Fein ||  || 4 septembrie 1987 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9839 Crabbegat ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9840 - ||  || 8 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 9841 - || 1988 UT || 18 octombrie 1988 || Kleť || 
|-
| 9842 Funakoshi ||  || 15 ianuarie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 9843 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9844 Otani ||  || 23 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 9845 Okamuraosamu ||  || 27 martie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 9846 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9847 ||  || 25 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9848 Yugra ||  || 26 august 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9849 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9850 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9851 Sakamoto ||  || 24 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 9852 - || 1990 YX || 24 decembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 9853 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9854 Karlheinz ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9855 || 1991 CU || 7 februarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9856 - || 1991 EE || 13 martie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9857 || 1991 EN || 10 martie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9858 ||  || 18 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9859 Van Lierde ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9860 Archaeopteryx ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9861 Jahreiss ||  || 9 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 9862 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9863 Reichardt ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 9864 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9865 Akiraohta ||  || 3 octombrie 1991 || Toyota || |K. Suzuki, T. Urata
|-
| 9866 Kanaimitsuo ||  || 15 octombrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 9867 || 1991 VM || 3 noiembrie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 9868 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9869 Yadoumaru ||  || 9 februarie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 9870 Maehata || 1992 DA || 24 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 9871 Jeon ||  || 28 februarie 1992 ||  || T. Fujii, 
|-
| 9872 Solf ||  || 27 februarie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 9873 || 1992 GH || 9 aprilie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9874 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 9875 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9876 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9877 ||  || 18 septembrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9878 Sostero || 1994 FQ || 17 martie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 9879 Mammuthus ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9880 Stegosaurus ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9881 || 1994 SE || 25 septembrie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9882 Stallman ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9883 - ||  || 8 octombrie 1994 || Camarillo || J. E. Rogers
|-
| 9884 Příbram ||  || 12 octombrie 1994 || Kleť || , 
|-
| 9885 Linux ||  || 12 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9886 Aoyagi ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 9887 - || 1995 AH || 2 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9888 - || 1995 CD || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9889 ||  || 28 martie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9890 ||  || 20 septembrie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9891 Stephensmith ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9892 - ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9893 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9894 - ||  || 23 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9895 - ||  || 27 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9896 - ||  || 22 ianuarie 1996 || Socorro || Lincoln Laboratory ETS
|-
| 9897 Malerba ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 9898 - || 1996 DF || 18 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9899 || 1996 EH || 12 martie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9900 Llull ||  || 13 iunie 1997 ||  || M. Blasco
|-